Вітре́-сюр-Манс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 280 км на південний схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 37 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 288,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вітре-сюр-Манс на сайті французького Національного інституту географії
 Вітре-сюр-Манс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вітре-сюр-Манс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вітре-сюр-Манс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вітре-сюр-Манс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона